Donji Morinj
Gornji Morinj
Morinj (Crna Gora)
Moryń, grad u Poljskoj
Jabal al Morinj
Logor Morinj, zarobljenički logor